Reybaud är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlos Reybaud (född 1949), argentinsk cyklist
 Fanny Reybaud (1802–1871), fransk romanförfattarinna
 Louis Reybaud (1799–1879), fransk journalist och politiker

Franska efternamn